Audinet est un patronyme notamment porté par : 

 Jean Guillaume Audinet-Serville (1775-1858), entomologiste
 Eugène Audinet (1859-1935), professeur de droit international 
 André Audinet (1898-1948), athlète français
 Manon Audinet (née en 1992), skipper française